

Patronyme

 Daigaku Horiguchi (1892-1981), traducteur de littérature française et poète japonais ;
 Genki Horiguchi (1978-), catcheur japonais ;
 Kyoji Horiguchi (1990-), pratiquant japonais d'arts martiaux mixtes ;
 Natsumi Horiguchi (1991-), joueuse de volley-ball japonaise ;
 Yukiko Horiguchi (1983-), animatrice et illustratrice de light novels japonaise.

Patronyme japonais